Иску́жино () — название населённых пунктов в Республике Башкортостан:

 Искужино — деревня в Абзелиловском районе.
 Искужино — село в Зилаирском районе.